Shimizu bezeichnet:

 einen Familiennamen: Shimizu (Familienname)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Fukui: Shimizu (Fukui) (heute: Fukui)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Gifu: Shimizu (Gifu) (heute: Ibigawa (Gifu))
 eine Stadt in der Präfektur Hokkaidō: Shimizu (Hokkaidō)
 eine Stadt im Landkreis Suntō in der Präfektur Shizuoka: Shimizu (Suntō)
 eine ehemalige Großstadt in der Präfektur Shizuoka: Shimizu (Shizuoka) (heute: Shimizu-ku (Shizuoka))
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Wakayama: Shimizu (Wakayama) (heute: Aridagawa (Wakayama))
 ein Lehen mit Sitz in Shimizu, Gifu: Shimizu (Han)
 eine Seitenlinie der Tokugawa: Shimizu (Tokugawa)
 ein Bauunternehmen: Shimizu Kensetsu
 einen Fußballverein: Shimizu S-Pulse
 ein Gebäude das bei Tokyo entstehen soll Shimizu Mega-City Pyramid
 ein Stadtviertel im Stadtbezirk Suginami in der Stadt Tokio
 den nach Shin-ichi Shimizu (* 1889) benannten Asteroiden (2879) Shimizu
 den Shimizu-Eisstrom im Marie-Byrd-Land, Antarktika